Buenia är ett släkte av fiskar som beskrevs av Iljin, 1930. Buenia ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Buenia